Bruno Rodriguez oder Bruno Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Bruno Rodriguez (Fußballspieler) (* 1972), französischer Fußballspieler
 Bruno Rodríguez (Tennisspieler) (* 1986), mexikanischer Tennisspieler
 Bruno Rodríguez Parrilla (* 1958), kubanischer Jurist, Journalist und Politiker